

Список нефтяных проектов Ганы 
 Дипуотер-Тано (Deepwater Tano) - Tullow Oil (49,95 %), Anadarko Petroleum (18 %), Kosmos Energy (18 %), Ghana National Petroleum Corporation (10,0 %) и Sabre Oil & Gas (4,05 %).
 Кейп-Три-Пойнтс-Дипуотер (Cape Three Points Deepwater) - Лукойл (56,66%), Ghana National Petroleum Corporation (15%) и Vanco Energy (28,34%).
 Оффшор-Кейп-Три-Пойнтс (Offshore Cape Three Points) - Eni (47,22%), Vitol Upstream (37,78%) и Ghana National Petroleum Corporation (15%).
 Оффшор-Кейп-Три-Пойнтс-Саут (Offshore Cape Three Points South) - Eni (47,22%), Vitol Upstream (37,78%) и Ghana National Petroleum Corporation (15%).
 Уэст-Кейп-Три-Пойнтс (West Cape Three Points) - Kosmos Energy (86,5%), Ghana National Petroleum Corporation (10%) и ганская E O Group (3,5%).
 Шаллоу-Уотер-Тано (Shallow Water Tano) - Tullow Oil (31,5%), InterOil Exploration and Production (31,75%), Al Thani Ghana (22%), Sabre Oil & Gas (4,5%) и Ghana National Petroleum Corporation (10%).

Список нефтяных месторождений Ганы 
 Бонсю
 Дзата
 Джубили
 Одум
 Санкофа
 Солтпонд
 Тано
 Тано-Север
 Тано-Юг
 Твенебоа
 Эбени
 Эниенра

См. также 
 Нефтегазоносный бассейн Гвинейского залива

Нефтяные месторождения Ганы
Экономика Ганы
Списки:Гана